El término especificidad se puede referir:

 A la "cualidad y condición de específico." También sirve para expresar la "adecuación de algo al fin al que se destina." 

 En bioquímica: la especificidad enzimática es tanto del tipo de reacción que catalizan, como del sustrato involucrado en la reacción.
 En epidemiología: la especificidad de una prueba es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba.
 En estadística: la especificidad nos indica lo bien que detecta nuestro estimador los casos negativos de la variable asociada.
 En inmunología: la especificidad es la capacidad del anticuerpo de unirse al antígeno que lo estimuló.
 En anarquismo: la especificidad u organización específica es un método asociativo clásico anarquista.

Referencias